Malic ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ermin Malic (* 1980), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Nedeljko Malic (* 1988), österreichischer Fußballspieler